Formatosi all’Università della Musica di Roma, ha pubblicato diversi saggi e articoli sul tema della musica non accademica del Novecento.

Ha all'attivo romanzi, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, saggi storici e canzoni. 

Membro del comitato scientifico del Centro Internazionale Scrittori della Calabria, premio Anassilaos 2004 per la critica musicale, ambasciatore onorario FAO in Guinea Bissau, membro del comitato d’onore di “RomaEuropa Festival” e della giuria del “Reggio Calabria Film Festival”.

Nel 2009, assieme a Marco Di Grazia, ha pubblicato il romanzo “l’Ottavina di Dio” (ISBN 978-88-7351-265-3) edizioni Città del Sole, collana «la vita narrata».

Nel 2013 ha messo in scena “Darwin – l’Evoluzione” su musiche di Vittorio Nocenzi (direttore Artistico) e Francesco Di Giacomo con protagonista Alessandro Haber, per la regia del premio Oscar Gianni Quaranta, con il quale ha collaborato anche alla sceneggiatura di “Un amore all’inferno” (film biografico su Gustav Mahler) e per molti altri lavori.

Nel 2015, per Edizioni Conoscenza nella collana «fuoriluogo», pubblica il saggio “Cartoline Rock”  ovvero «Guida imperfetta all'ascolto di centouno canzoni "definitive" della storia del rock» (ISBN  9788895920849), con una nota introduttiva di Vittorio Nocenzi e best seller IBIS, oggi anche una trasmissione radiotelevisiva dallo stesso Villari condotta nonché una pagina social molto seguita.

Nel 2016 torna alla narrativa ed alla collaborazione con Marco Di Grazia e pubblica, per Alter Ego Edizioni, il romanzo storico “Democracia Futebòl Clube” (ISBN 978-8893330367).

È autore del libretto d’opera a corredo della ristampa in DVD de “Il Fantasma dell’Opera” di Rupert Julian edito da L’Espresso.

Per l’etichetta Sony Music scrive libri di accompagnamento alle opere di prestigiosi artisti italiani ed è stato tra i realizzatori dell’ultimo lavoro del Banco del Mutuo Soccorso uscito il 16 settembre 2014 ideato e diretto da Vittorio Nocenzi: Un’idea che non puoi fermare (in onore del cantante Francesco Di Giacomo, deceduto in un incidente stradale nei pressi di Zagarolo); 

Ha lavorato con attori del calibro di Toni Servillo, Franca Valeri, Giuliana De Sio, Alessandro Haber, Giuseppe Cederna, Rocco Papaleo, Mani Ovadia e collabora stabilmente alle sceneggiature del premio Oscar Gianni Quaranta.

Con Enzo Balestrieri (candidato all’Oscar per il docufilm “Clownin’ Kabul”) ha scritto il romanzo “La Serenata del Gattosauro” e la pièce teatrale “Lo Spettro Visibile”.

Un suo racconto su Otis Redding appare nell’antologia “Lo dice il mare”, pubblicata nel 2017 da Il Foglio, mentre nel 2018 esce la raccolta “On the Radio” per Morellini Editore, in cui è contenuta la sua novella “Quasi Gol”.

Il suo romanzo, uscito nel 2020 sempre edizioni Città del Sole, collana «la vita narrata», “Il Colore del Silenzio" (ISBN 978-88-8238-205-6) la più introspettiva e maieutica delle sue narrazioni, è vincitore del Premio Apollo come miglior romanzo dell'anno. 

Nel 2021 ha pubblicato per Tsunami Edizioni il libro "Nati Liberi", prima biografia ufficiale del Banco del Mutuo Soccorso scritta con il fondatore Vittorio Nocenzi. 

Tiene seminari e conferenze sul rock e le musiche afroamericane.

Non ultimo, è autore di canzoni e componimenti all'indefessa ricerca di nuove sonorità, di contaminazioni anche azzardate tra diversi linguaggi musicali, con attenzione all'articolazione di testi ancor più sintomatici della sua urgenza creativa.

Libri 

 L'Ottavina Di Dio (con Marco Di Grazia, CITTÀ DEL SOLE EDIZIONI, 2009)
 Cartoline Rock, guida imperfetta a centouno canzoni definitive della storia del rock (EDIZIONI CONOSCENZA, 2015)
 Democacia Futebòl Clube (con Marco di Grazia, ALTER EGO EDIZIONI, 2016)
 Lo dice il Mare (Antologia, racconto "L'UOMO SUL MOLO", EDIZIONI IL FOGLIO, 2017)
 On the Radio (Antologia, racconto "QUASI GOL", MORELLINI EDITORE, 2018)
 Il Colore del Silenzio (CITTÀ DEL SOLE EDIZIONI, 2020)
 Nati Liberi (con Vittorio Nocenzi, TSUNAMI EDIZIONI, 2021)

Cartoline Rock - YouTube